Puntoni ima više značenja:
 Puntoni, Pistoia
 Puntoni, Viterbo